Pieter Post (architect), een kunstschilder, schilder en vooral belangrijk architect uit de 17e eeuw
Pieter Post (animatieserie), een Britse animatieserie
Pieter Post (film), een Britse animatiefilm uit 2014, gebaseerd op de animatieserie Pieter Post